Комзю́к — українське прізвище.

Відомі носії 

 Комзюк Ярослав Васильович (*1970) — колишній український футболіст та український футбольний тренер.
 Комзюк Анатолій Трохимович (*1960) — український науковець.